Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе в хронологическом порядке — титул присуждается боксёрам-профессионалам, вес которых превышает 90,892 кг или 200 фунтов.

Всего титулом владело 54 американца, 7 британцев, 4 россиянина, 3 украинца и канадца, по 2 южноафриканца, нигерийца, итальянца, по 1 немцу, шведу, белорусу, узбеку, новозеландцу.

Наибольшее количество раз становился чемпионом — Эвандер Холифилд (4 раза).

Самый молодой чемпион мира в тяжелом весе — Майк  Тайсон (20 лет). Он же первый, кто завоевал 3 титула.

Самый возрастной чемпион мира в тяжелом весе — Джордж Форман (45 лет).

История

1885—1910 
В этот период чемпион определялся признанием публики. Чтобы стать чемпионом, нужно было одержать запоминающуюся победу над сильным оппонентом и продолжить выигрывать в последующих боях. За редкими исключениями в тяжёлой весовой категории не было нескольких обладателей титула одновременно, вплоть до 1960-х годов.

1910—1961 
В 1910 году была образована первая международная боксёрская организация.

Основные 
 Интернациональный боксёрский союз () — образован в Париже в 1910 году, сменил название на Европейский боксёрский союз () в 1946 году. Он занимался организацией чемпионских боёв с 1913 по 1963 год, после чего организация была реорганизована во Всемирный боксёрский совет (WBC).

 Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк () — основана в 1920 году. Организовывала чемпионские бои до середины 1970-х годов, после чего стала частью WBC.

 Национальная боксёрская ассоциация () — образована в США в 1921 году.

Второстепенные 
 Британский Национальный спортивный клуб () и Атлетическая комиссия штата Калифорния () проводили чемпионские бои, но имели небольшое влияние.

1961 — настоящее время

Основные организации, присуждающие титул чемпиона мира 
 Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) (ранее NBA), основана в 1921 году.
 Всемирный боксёрский совет (WBC), основан в 1963 году.
 Международная боксёрская федерация (IBF), основана в 1983 году.
 Всемирная боксерская организация (WBO), основана в 1988 году.

Второстепенные организации, но имеющие огромное влияние, близкое к основным 
 Международная боксёрская организация (IBO) — основана в 1988 году.
 Журнал «Ринг», присуждает титул чемпиона мира с 1922 года.

Обладатели титула

Единые чемпионы 
 Абсолютные чемпионы 
В этой части перечисляются боксеры, которые владели всеми основными титулами. Первым боксером, завоевавшим 2 титула, был Мохаммед Али, а последним — Леон Спинкс. Первым боксером, завоевавшим 3 титула, был Майк Тайсон, а последним — Леннокс Льюис.

Чемпионы по версиям 
В этой части перечисляются боксеры, которые владели основными титулами, но не владели ими всеми. Тут также могут быть боксеры из части абсолютных чемпионов, так как абсолютные чемпионы не всегда владели всеми титулами.

Сноски 
 Отказ от титула.
 Закончил карьеру.
 Лишён титула боксёрской организацией из-за отказа провести бой с обязательным претендентом.
 Лишён титула боксёрской организацией из-за нарушения антидопинговых правил.

По количеству побед в боях за титул 

По состоянию на 23 мая 2018 года

 действующий чемпион

По количеству побеждённых соперников

По количеству выигранных поединков

По количеству защит титула 

По состоянию на 23 мая 2018 года

 действующий чемпион

По количеству побеждённых соперников

По количеству выигранных поединков

По продолжительности

Все чемпионские сроки 
По состоянию на 23 мая 2018 года. В список не входят линейные чемпионы после 1921 года, а также чемпионы по версии журнала The Ring.

  действующий чемпион

Один чемпионский срок 
Длительность карьеры для многократного чемпиона не учитывается. В список также включены линейные чемпионы, а также чемпионы по версии журнала The Ring.

  действующий чемпион

Примечания

Ссылки 
 Список боёв за звание чемпиона мира в тяжёлой весовой категории

Тяжёлый
Тяжёлый